The Bridge (filme) – produção independente de 1992.
The Bridge (série) – série de televisão escandinava de crime e drama.
The Bridge (The Walking Dead) – episódio de The Walking Dead de 2018.
The Bridge (álbum de Ace of Base)
The Bridge (álbum de Melanie Fiona)
The Bridge (jogo eletrônico)
Stamford Bridge (estádio) – alcunha para o estádio de futebol do Chelsea Football Club
Desambiguação